Färjestad kan avse:

 Färjestad, Karlstad – en stadsdel i Karlstad
 Färjestad BK – en ishockeyklubb i Karlstad
 Färjestads travbana – en travbana i Karlstad

Se även 
 Färjestaden (olika betydelser)